Ludwig von Bürkel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Bürkel (Verwaltungsjurist) (1841–1903), deutscher Verwaltungsjurist 
 Ludwig von Bürkel (Kunsthistoriker) (1877–1946), deutscher Kunsthistoriker